Piedra Roja puede referirse a:

Piedra Roja (Panamá)', corregimiento panameñoLaguna Piedra Roja, en ChileFestival de Piedra Roja'